El término archer puede referirse a lugares geográficos como:
Condado de Archer en el estado estadounidense de Texas.
Archer City, capital de dicho condado.
Archer (Florida), ciudad en el estado de Florida.

y también para nombrar a personas, tanto como nombre propio como apallido, como:
Archer Milton Huntington, hispanista estadounidense.
Archer John Porter Martin, premio nobel en química.
Fred Archer, jockey inglés.
Frederick Scott Archer, inventor del colodión húmedo.
Jeffrey Archer, escritor inglés.
Thomas Croxen Archer, botánico británico.

o dar nombre a personajes ficticios como:
Archer de Fate/stay night.
Jonathan Archer en Star Trek: Enterprise.
Sterling Archer en Archer (serie de televisión)

En botánica como abreviatura relativa a la autoridad científica de Frederick Scott Archer.